

Жінки 
 Єлістратова Юлія Олександрівна (* 1988) — українська тріатлоністка, учасниця Олімпійських ігор 2008 року у Пекіні. Представляла Україну на Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні.

Чоловіки 
 Єлістратов Андрій Юрійович (1991—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єлістратов Дмитро Вікторович (* 1977) 1977) — старший лейтенант, Герой Російської Федерації.
 Єлістратов Петро Матвійович (1917—1987) — український радянський і компартійний діяч; депутат Верховної Ради СРСР 5—8-го скликань.
 Єлістратов Семен Андрійович (* 1990) — російський ковзаняр, шорт-трекіст. Олімпійський чемпіон 2014 року в естафеті та бронзовий призер Олімпійських ігор 2018 року на дистанції 1500 метрів.
 Єлістратов Сергій Олексійович (1923—1947) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.